Бенковски:
 Георги Бенковски — псевдоним болгарского революционера  а также топонимы в Болгарии, в честь него:
 Бенковски (Варненская область) — село;
 Бенковски (Добричская область) — село;
 Бенковски (Кырджалийская область) — село;
 Бенковски (София) — городской квартал (муниципалитет);
 Бенковски (Пловдивская область) — село;
 Бенковски (Софийская область) — село;
 Бенковски (Старозагорская область) — село;
 Бенковски (футбольный клуб) из болгарского города Бяла